Ролс има више значења:
 Округ Ролс (Мисури)
 Ролс (Тексас)